Meixedo ist der Name mehrerer Orte in Portugal:

 Meixedo (Bragança), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Bragança
 Meixedo (Montalegre), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Montalegre
 Meixedo (Viana do Castelo), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Viana do Castelo